Juno kan have flere betydninger:
Juno - en gudinde fra romersk mytologi.
Juno (rumsonde) - en rumsonde opsendt for at udforske Jupiter.
Juno (film) - en canadisk dramakomediefilm fra 2007.
(3) Juno - en asteroide.

 Se også
Juno Award - en canadisk prisuddeling.
Juno Beach - en landgangsstrand under D-dag.